4-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в немецком Оберхофе с 7 по 11 января 2009 года.

Расписание соревнований

Таблица призовых мест

Результаты

Эстафетные гонки

Женщины (7 января)

Некоторые факты 
 Сборная Норвегии не стартовала в гонке, так как заболевшей Сольвейг Ругстад не нашли замену.

Мужчины (8 января)

Некоторые факты 
 На первом этапе польский атлет Адам Квак в результате падения сломал приклад на винтовке. Сборная Польши сошла с дистанции, так как запасной винтовки не оказалось.

Спринтерские гонки

Женщины (9 января)

Некоторые факты 
 Лидер генеральной и спринтерской классификаций Светлана Слепцова совершила падение в одном из последних поворотов. Это ей стоило 10 секунд и потерей 5 позиций.

Мужчины (10 января)

Некоторые факты 
 Лидер спринтерской классификации Томаш Сикора перехватил лидерство в генеральной классификации у Эмиля Хегле Свендсена.
 Михаэль Грайс не вышел на старт из-за травмы колена, под сомнение поставлено его участие и в масс-старте. Вместо Грайса стартовал Кристоф Штефан, пропустивший эстафету из-за травмы носа.
 В Кубке мира дебютировал абсолютный чемпион Европы 2008 года среди юниоров Антон Шипулин. Допустив 2 промаха, он финишировал 73-м.

Масс-старты (11 января)

Женщины

Некоторые факты 
 На первый масс-старт сезона, в красной майке вышла обладатель малого хрустального глобуса в данной дисциплине Магдалена Нойнер.
 Лучшая среди немок в генеральной классификации Мартина Бек не стартовала из-за болезни.
 Ольга Медведцева впервые после дисквалификации и рождения ребёнка попала на подиум в личной в гонке. Последний раз ей это удавалось в сезоне 2005/06, ровно 3 года и 3 дня назад, в масс-старте в Оберхофе она была также 2-й.
 В день гонки Кайсе Мякярайнен исполнилось 25 лет.
 Белорусская спортсменка Дарья Домрачева, пришедшая первой на второй огневой рубеж, вместо стрельбы лежа отстрелялась стоя, за что была снята с гонки.

Мужчины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU — Этап в Оберхофе

4-й этап